RRT steht für:
 Railroad Tycoon, Spieleserie
 Randomized-Response-Technik, Methode der Psychologie und der Sozialwissenschaften
 Rapidly-exploring random tree, Suchalgorithmus in der Robotik
 Reference Rendering Transform, eines der standardisierten Academy Color Encoding Systeme der Academy of Motion Picture Arts and Sciences

rrt steht für:
 Arritinngithigh (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Sprachen in Australien

Abkürzung